Il doppio  del BRD Sibiu Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Marin Draganja e Lovro Zovko hanno battuto in finale Alexandru-Daniel Carpen and Cristóbal Saavedra-Corvalán 6–4, 4–6, [11–9].

Teste di serie 

 Philipp Marx /  Florin Mergea (quarti di finale)
 Marin Draganja /  Lovro Zovko (campioni)

 Goran Tošić /  Denis Zivkovic (quarti di finale) 
 Iñigo Cervantes /  Gerard Granollers (semifinali)

Tabellone

Note 

BRD Sibiu Challenger 2012